Ася Исааковна Векслер (род. 17 декабря 1943, Глазов, Удмуртская АССР) — израильская поэтесса и художница-график.

Биография 
Родилась в эвакуации, жила в Ленинграде.

1962 год — окончила СХШ (Среднюю Художественную школу при институте им. И. Е. Репина).

1962—1968 гг. — факультет графики Института им. И. Е. Репина, специальность «книжная графика» (дипломная работа — иллюстрации к книге О. Берггольц «Дневные звезды»).

1968—1991 гг. — художественное оформление и иллюстрирование книг в издательствах «Советский писатель», «Лениздат», и других. Была принята в Союз художников СССР (1977 год) и Союз писателей СССР (1982 год).

Работы А. Векслер вошли в антологию «Граверы земного шара. Всемирная гравюра на дереве в XXI веке» (Лондон, 2002).

С 1992 года живёт в Иерусалиме. Работает в отделе рукописей Департамента древностей Израиля.

Библиография 
 Певческий мост. Стихи / Ася Векслер. — СПб.: ООО «Журнал «Звезда», 2013. — 320 с. — ISBN 978-5-7439-0169-2. 
 Ближний свет. Стихи / Ася Векслер. — Иерусалим, изд. «ЛИРА», 2005. — 96 с. — ISBN 965-7088-27-5.
 Под знаком стрельца. Стихи / Ася Векслер. — Иерусалим, изд. «ЛИРА», 1997.
 Зеркальная галерея : Третья кн. : [Стихи] / Ася Векслер. — Л. : Сов. писатель. Ленингр. отд-ние, 1989. — 126 с. — 10000 экз. — ISBN 5-265-00681-8.
 Поле зрения : [Стихи] / Ася Векслер; [Грав. авт.]. — Л. : Сов. писатель. Ленингр. отд-ние, 1980. — 71 с. — 10000 экз.
 Чистые краски : [Стихи] / Л., «Советский писатель», Ленинградское отдел., 1972. — 88 с. — 10000 экз.

Источник информации — электронный каталог РНБ 
 На одной волне : Евр. мотивы в рус. поэзии : [Сб. / Сост. и авт. вступ. ст. Т. Должанская. — Репринт. с изд. 1974 г. — Иерусалим] : Б-ка Алия, 1990. — 220 с. Содерж.: Авт.: М. Алигер, П. Антокольский, Э. Багрицкий, Е. Баух, И. Бродский, В. Брюсов, И. Бунин, А. Векслер, Е. Винокуров, А. Вознесенский и др. — ISBN 965-320-112-3.
 Урбан, Адольф Адольфович. Стихи-собеседники : Очерки : [Для сред. и ст. возраста] / А. Урбан; [Рис. А. Векслер]. — Ленинград : Дет. лит. Ленингр. отд-ние, 1978. — 174 с. — 100000 экз.
 Таяновский, Игорь Александрович. Фамильная земля : Кн. поэм / Игорь Таяновский; [Худож. А. И. Векслер]. — Ленинград : Лениздат, 1979. — 116 с. — 10000 экз.
 Рождественский, Всеволод Александрович (1895—1977). Город на Неве : Стихи о Ленинграде / [Худож. А. И. Векслер]. — 2-е изд., доп. — Ленинград : Лениздат, 1978. — 206 с. — 25000 экз.

Примечания

Ссылки 
 Послесловие (стихи) / Иерусалимский журнал" 2010, № 33 
 Публикации в журналах ЖЗ 
 В поэтическом альманахе «45 Параллель» 
 На сервере «Великая Эпоха (The Epoch Times)» 
 Стихотворения из книги «Певческий мост»

Персоналии по алфавиту
Художники по алфавиту